Козле́нко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Козленко Олег Володимирович — учитель Політехнічного ліцею Національного технічного університету, заслужений учитель України.
 Козленко Микола Харитонович (1921—2005) — український актор, народний артист УССР.
 Козленко Петро Олексійович (1916-1989) — військовий льотчик, учасник Другої світової війни.
 Козленко Володимир Григорович — координатор групи «Судова реформа Нової Країни» громадської організації "Всеукраїнська громадянська платформа «Нова Країна».
 Козленко Олександр Олександрович — полковник Державного бюро розслідувань, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Козленко Сергій Миколайович (1993—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко